Guyang bezeichnet:

 Guyang (固阳县), Kreis im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Guyang (Dantu) (谷阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dantu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Guyang (Gu) (古阳镇), Großgemeinde im Kreis Gu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Guyang (Guzhang) (古阳镇), Großgemeinde im Kreis Guzhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Guyang (Lankao) (固阳镇), Großgemeinde im Kreis Lankao in der chinesischen Provinz Henan
 Guyang (Luyi) (谷阳街道), Straßenviertel im Kreis Luyi in der chinesischen Provinz Henan
 Guyang (Shaoshan) (谷阳村), Dorf der Gemeinde Shaoshan der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan